0711 Entertainment ist ein Stuttgarter Unternehmen, das als Hip-Hop-Label entstand und sich selbst als „Knotenpunkt“ für urbane Kultur versteht. Das Unternehmen gehört zum Netzwerk „0711“, das eine kreative Full-Service Kommunikationsagentur mit den Schwerpunkten auf Live Communication & Events, Social Media & Influencer Management, Media Production, sowie Corporate Booking & Entertainment ist.

Die Zahl 0711 im Namen ist die Telefonvorwahl von Stuttgart.

Geschichte 
0711 Entertainment entstand aus dem ehemaligen 0711Büro, das 1996 von Jean-Christoph „Schowi“ Ritter (MC bei den Massiven Tönen) und Johannes „Strachi“ Strachwitz ins Leben gerufen wurde, die vorher schon mehrere Jahre lang in der Stuttgarter Hip-Hop-Posse Kolchose aktiv gewesen waren. 

0711 Entertainment fusionierte 2002 mit dem Label Kopfnicker Records, das 2000 gegründet wurde und nach dem ersten Album der Massiven Töne benannt wurde. 2001 wurde in Zusammenarbeit mit Warner Music der Labelsampler Kopfnicker Records – das Album veröffentlicht, der Platz 23 der Media-Control-Album-Charts erreichte.

Ebenso gehörten das Booking von international erfolgreichen DJs und Liveacts (z. B. Busta Rhymes, Method Man, Fatman Scoop, Jadakiss, Kid Capri), eine Musikverlagsedition (Edition 0711Büro), ein Mixtape-Vertrieb (Mastertapes), Künstlermanagement für Massive Töne zu den damaligen Arbeitsfeldern.

Der zwischenzeitlich betriebene Versandhandel Schulzritter wurde, wie die 0711hiphop.com-Web-Community, schlussendlich eingestellt.

Zum Firmenverband gehören heutzutage außer 0711 Entertainment auch noch 0711 Livecom, 0711 Digital, 0711 Media Production, 0711 Talents, 0711 Blog, Apertura Sports, sowie die eigene Veranstaltungslocation „Marienkeller“. Zum engen Netzwerk gehören auch das Label Chimperator Productions, die Konzert- und Tournee-Agentur Chimperator Live, die Veranstaltungslocation „Im Wizemann“, sowie die Clubs „Perkins Park“ und „Schräglage“.

Nach wie vor ist 0711 Entertainment hauptsächlich für den popkulturellen B-to-C Bereich des Netzwerks zuständig und zählt Booking, Marketing, Konzeption, Merchandising, klassisches Eventmanagement und Beratung zu seinen Geschäftsfeldern.

Zu den Meilensteinen des Agenturnetzwerkes zählen neben dem hauseigenen „HipHop Open“ Festival, dem Mercedes-Benz Konzertsommer und diversen anderen großen Musikveranstaltungen auch das „VfB x 0711 Stadttrikot“ und die dazugehörige „Wir sind Stuttgarter Kollektion“, sowie der „Palais der Kolchose“, eine Ausstellung mit Workshops und Abendveranstaltungen, welche die Geschichte des Künstlerkollektivs „Kolchose“ behandelte und im neu eröffneten „Stadtpalais - Museum für Stuttgart“ stattfand.

Veröffentlichungen von Kopfnicker Records 

 Kopfnicker – Characters 	12″
 TimXtreme – Weird Shit/Schlips treten 	12″
 Skills en Masse – Wie wir 	12″/MCD (2000)
 Breite Seite – Adrenalin/Young Gunz 	12″
 Massive Töne – 2 Mille 	12″/MCD
 Breite Seite – Elles dansent 	12″
 Franky Kubrick & FlowinImmO – Jaman/Mikroglycerin 	12″/MCD (2000)
 Various Artists-Kopfnicker Records – Das Album 	DLP/CD (2001)
 Double Pact – Kidnapping 	12″
 Franky Kubrick & Def Kev & TimXtreme – Das A&O/Klarsicht 	12″/MCD (2001)
 Franky Kubrick – Psychisch Frank/Staatsfeind Nr. 1 	12″
 Meli – Stress en Masse/R. I. F. 	12″/MCD
 Meli – Skills en Masse 	DLP/CD (2001)
 Franky Kubrick – Psychisch Frank 	EP/CD (2001)
 Double Pact – Kidnapping 	EP/CD (2001)
 Breite Seite – Wir lieben Rap 	12″
 Breite Seite – Wo seid Ihr?/16 	12″/MCD
 Breite Seite – Zwischen Himmel und Hölle 	DLP/CD
 Various Artists – French Connection 	CD
 Various Artists – French Connection 	12″
 Massive Töne – Geld oder Liebe/Bombing 	12″/MCD (2001)
 Massive Töne – Cruisen 	12″/MCD (2002)
 Massive Töne – MT3 	DLP/CD (2002)
 Franky Kubrick – DLP/CD (2004)
 Massive Töne – Zurück in die Zukunft DLP/CD (2005)
 Massive Töne – Topmodel 12″/MCD (2005)

Weblinks 
 Internetauftritt der 0711 Agentur, in 0711.net

Einzelnachweise 

Hip-Hop-Label
Independent-Label
Musiklabel (Baden-Württemberg)
Medienunternehmen (Stuttgart)
Musikorganisation (Stuttgart)
0711 Entertainment